Летняя Универсиада 1959 — I летняя Универсиада, прошла в Турине, Италия с 26 августа по 7 сентября 1959 года. Основная спортивная арена — Олимпийский стадион.

История 
С 1947 года проведение Всемирных студенческих игр возобновляется под эгидой Международного союза студентов (МСС). В период с 1949 по 1959 годы после создания ФИСУ, из-за политических разногласий обозначился раскол в международном спортивном движении. МСС продолжал проведение зимних и летних студенческих Игр, а ФИСУ в противовес этому устраивали так называемые Недели спорта. В 1959 году было достигнуто соглашение о том, что страны-члены МСС вошли в состав ФИСУ. С этого момента Игры проводятся под названием Универсиад.

Первая Всемирная летняя Универсиада была организована Итальянской ассоциацией университетского спорта и проведена в 1959 году в Турине. Гимном ФИСУ стала музыка «Gaudeamus Igitur». В ней приняли участие 985 спортсменов из 45 стран мира. В программу соревнований входило семь видов спорта.

Проведение Универсиад связано с Примо Небиоло. Идею проведения Универсиад он пробивал вместе с Анжело Скарпело. В Турине президент исполнительного комитета Универсиады 1959 года 36-летний Примо Небило возглавил ФИСУ и руководил им бессменно до 2000 года. Позднее Скарпело стал первым президентом  — итальянского союза студенческого спорта.

Программа Универсиады 
В программу Игр вошли следующие виды спорта:

  Баскетбол (1)
 Водные виды спорта:
  Водное поло (1)
  Плавание (15)

  Волейбол (1)
  Лёгкая атлетика (29)
  Теннис (5)
  Фехтование (8)

Медальный зачёт 

|-style="background:#ccccff"
||1|| Италия ||18 ||10|| 10 ||38
|-
||2|| СССР ||11 ||8 ||5 ||24
|-
||3|| ФРГ|| 6|| 9 ||10|| 25
|-
||4|| Венгрия|| 6 ||5|| 2|| 13
|-
||5|| Франция|| 4 ||2 ||8 ||14
|-
||6|| Великобритания|| 3 ||6 ||1|| 10
|-
||7|| Югославия||3|| 3|| 2|| 8
|-
||8|| Чехословакия|| 2|| 5 ||5 ||12
|-
||9|| Япония|| 2 ||2 ||3 ||7
|-
||10|| Румыния|| 2 ||1 ||2 ||5
|-
||11|| Польша||1|| 5|| 7 ||13
|-
||12|| Болгария ||1 ||1 ||1 ||3
|-
||12|| Греция|| 1|| 1|| 1|| 3
|-
||14|| ГДР||| 0 ||1 ||0|| 1
|-
||14|| Швейцария|| 0|| 1 ||0 ||1
|-
||16|| Бельгия|| 0 ||0 ||1 ||1
|-
||16|| Испания|| 0 ||0 ||1 ||1
|-
||16|| Нидерланды || 0 ||0 ||1 ||1
|-
||16|| Швеция|| 0 ||0 ||1 ||1
|- class="sortbottom"
!colspan=2|Всего||60 ||60 ||61 ||181
|}